David Haight ist der Name folgender Personen:

* David B. Haight (1906–2004), US-amerikanischer Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 David B. Haight (General), US-amerikanischer Generalmajor 

Siehe auch:
 David Hight (* 1943), britischer Bauingenieur